TV-format kan syfta på:

 Programformat – en detaljerad struktur för ett radio eller TV-program
 Bildformat (film) – ett förhållande mellan bildens bredd och höjd